|-
| 128101 - || || 5 d'agost, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 128102 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128103 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128104 - || || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128105 - || || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128106 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128107 - || || 20 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128108 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128109 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128110 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128111 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128112 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128113 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128114 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128115 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128116 - || || 22 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128117 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128118 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128119 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128120 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128121 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128122 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128123 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128124 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128125 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128126 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128127 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128128 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128129 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128130 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128131 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128132 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128133 - || || 24 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128134 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128135 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128136 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128137 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128138 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128139 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128140 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128141 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128142 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128143 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128144 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128145 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128146 - || || 25 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128147 - || || 24 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128148 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128149 - || || 25 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128150 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128151 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128152 - || || 25 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128153 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128154 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128155 - || || 25 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128156 - || || 29 d'agost, 2003 || Needville || J. Dellinger, P. Garossino
|-
| 128157 - || || 28 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128158 - || || 30 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128159 - || || 28 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128160 - || || 28 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128161 - || || 31 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128162 - || || 31 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128163 - || || 31 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128164 - || || 30 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 128165 - || || 29 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128166 - || || 27 d'agost, 2003 || Mérida || I. Ferrin, C. Leal
|-
| 128167 - || || 30 d'agost, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128168 - || || 31 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128169 - || || 2 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128170 - || || 2 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128171 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128172 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128173 - || || 5 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128174 - || || 1 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128175 - || || 4 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128176 - || || 1 de setembre, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 128177 Griffioen || || 5 de setembre, 2003 || Calvin College || A. Vanden Heuvel
|-
| 128178 - || || 13 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128179 - || || 14 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128180 - || || 15 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128181 - || || 13 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128182 - || || 15 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128183 - || || 15 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128184 - || || 14 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128185 - || 2003 SP || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128186 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128187 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128188 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128189 - || || 17 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 128190 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128191 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128192 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128193 - || || 16 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128194 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128195 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128196 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128197 - || || 16 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128198 - || || 16 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128199 - || || 16 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128200 - || || 16 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
8